GSF kan syfta på:

 GFS – en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner, se Göteborgs Schackförbund
 GSF –  ett amerikanskt globalt livsmedelsföretag, se Golden State Foods